Непал је први пут учествовао на Летњим олимпијским играма 1964. у Токију и од тада је стални учесник Летњих олимпијских игара, са паузом на Играма 1968. у Мексико Ситију На Зимским олимпијским играма учествује од Игара 2002. у Лејк Плесиду. Налази се у групи земаља које нису освајале олимпијске медаље.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Непала по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 7 учесника настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обзира колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном.

Освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Непала по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2010.

Разлика у горње две табеле од једног учесника настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обзира колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Karishma Karki, 15 година и 29 дана Пекинг 2008. пливање
 Најстарији учесник: Дахири Шерпа, 44 година и 100 дана Сочи 2014. скијашко трачање
 Највише медаља: - 
 Прва медаља: -
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: - 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 

 Резултати Непала на ОИ

Непал на олимпијским играма